Arbeitstechnik steht für:

 Arbeitsmethodik, Techniken und Regeln für eine rationelle und effektive Gestaltung von Arbeitsprozessen
 Arbeitsvorbereitung, innerbetriebliche Maßnahmen zur Vorbereitung der Fertigung von Erzeugnissen